Mastodon – zespół muzyczny
 Mastodon – sieć społecznościowa